Томлінсон () — англійське прізвище.

Прізвище 

 Дейв Томлінсон (1969) — канадський хокеїст.
 Крістофер Томлінсон (1981) — британський легкоатлет.
 Рей Томлінсон (1941-2016) — американський інженер, винахідник електронної пошти

Топоніми 
 Томлінсон — гора (2451 м) у горах Скена, в провінції Британська Колумбія (Канада)

Астероїд 
  10108 Томлінсон — астероїд головного поясу, відкритий 26 квітня 1992 року і названий на честь Рея Томлінсона